Il existe plusieurs rue Bossuet en France :
 une rue dans le  de Lyon ;
 une rue dans le centre-ville de Nantes ;
 une rue dans le  de Paris.
 Une rue dans le centre-ville de Brest.